Niemcy:
 Hamburg-Eidelstedt – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Eidelstedt – stacja kolejowa w Hamburgu